Jaźwiny – część wsi Pęczki-Kozłowo w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Krasne.

Wierni Kościoła rzymskokatolickiego należą do parafii św. Mateusza w Zielonej.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ciechanowskiego.

Zobacz też 
 Jaźwiny

Przypisy 

Pęczki-Kozłowo